El término Jornostaivka puede referirse a:

 Jornostaivka (Chernigov), pueblo en el raión de Chernigov del óblast de Chernigov (Ucrania).
 Jornostaivka (Crimea), pueblo en el raión de Lenine de Crimea.
 Jornostaivka (Geníchesk), pueblo en el raión de Geníchesk del óblast de Jersón (Ucrania).
 Jornostaivka (Kajovka), asentamiento urbano en el raión de Kajovka del óblast de Jersón (Ucrania).